SG Union Solingen, voetbalclub die bestond van 1974 tot 1990 en toen failliet ging
 1. FC Union Solingen, opvolger van de club, ging in 2012 failliet
 BSC Union Solingen, club die na failliet 1. FC in 2012 de naam BSC Union aannam.